Santa Olalla, versión en gallego del nombre romano Eulalia de Mérida, hace referencia a varios artículos:

Provincia de Burgos 
 Santa Olalla (Burgos), localidad del municipio de Espinosa de los Monteros;
 Santa Olalla de Valdivielso, localidad del municipio de Merindad de Valdivielso;
 Santa Olalla de Bureba, municipio y localidad;
 Santa Olalla del Valle, localidad del municipio de Villagalijo;

Provincia de La Coruña 
 Santa Olalla de Limodre, parroquia del concello de Fene;

Provincia de Huelva 
 Santa Olalla del Cala, municipio y localidad;

Provincia de Salamanca 
 Santa Olalla de Yeltes, localidad del municipio de La Fuente de San Esteban;

Cantabria 
 Santa Olalla (Molledo), localidad del municipio de Molledo;
 Santa Olalla de Aguayo, localidad del municipio de San Miguel de Aguayo;
 Santa Olalla (Valdeolea), localidad del municipio de Valdeolea;

Provincia de Toledo 
 Santa Olalla (Toledo), municipio y localidad.